Frances, film
 Frances, zenész
 Amerikai Egyesült Államok
 Frances (Indiana)
 Frances (Kentucky)
 Frances (Washington)
 Ausztrália
 Frances (Dél-Ausztrália)